Il termine Italico può riferirsi a:
ciò che è relativo alla penisola italica:
I popoli italici
Il regno italico, altro nome del Regno d'Italia (1805-1814)
Italico – formaggio lombardo di latte intero

Persone 
Michele Italico – storico e retore bizantino
Silio Italico – avvocato, poeta e politico dell'Impero romano

Editoria 
 Italico – carattere tipografico corsivo
 L'Italico – periodico fondato a Roma l'8 gennaio 1847. Inizialmente settimanale, dal 2 dicembre divenne trisettimanale.